Trimble peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Trimble (1984-), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Barbara Margaret Trimble (1921-1995), femme de lettres britannique, auteure de roman policier et de roman d'amour ;
 Bjo Trimble (1933-), personnalité du fandom de la science-fiction américaine ;
 David Trimble (1944-2022), homme politique nord irlandais ;
 Isaac R. Trimble (1802-1888), officier de carrière de l'armée des États-Unis et ingénieur civil dans les chemins de fer ;
 Joan Trimble (1915-2000), compositrice et pianiste irlandaise ;
 Laurence Trimble (1885-1954), réalisateur, scénariste et acteur américain du cinéma muet ;
 Louis Trimble (1917-1988), écrivain américain, auteur de roman policier et western ;
 Virginia Trimble (1943-), astronome américaine.

Toponyme 

 Comté de Trimble, comté de l'État du Kentucky ;
 Trimble, une ville du comté de Clinton, dans le Missouri ;
 Trimble, village situé en Ohio ;
 Trimble, municipalité de l'État du Tennessee, aux États-Unis.

Autres 
 Trimble est une marque de récepteurs GPS (GNSS) et de logiciels de topographie.